Міран Аділ-хан I, Міран Аділ-хан I (урду میران عادل خان اول‎; д/н — 30 квітня 1441) — 2-й султан Хандешу в 1437—1441 роках. Син Насір-хана.
 Міран Аділ-хан II (урду میران عادل خان دوم‎; д/н — 8 квітня 1503) — 4-й султан Хандешу в 1457—1503 роках.
 Ібрагім Аділ-шах II (*1556 — 12 вересня 1627) — 6-й Біджапурський султан у 1580—1627 роках.